Индол:

Индол — вещество.
Индол (приток Чичкаюла) — река в Томской области.
Индол — река Мокрый Индол в верхнем течении.